Аппель

 Аппель — коммуна (город) в Германии.
 Аппель — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Аппель — кавалерийский сигнал.
 Аппель — прием фехтования, употребляемый, чтобы вызвать противника на неправильные движения.

Персоналии 
 Аппель, Беда (Beda Appel; 1744—1773) — немецкий историк.
 Аппель, Виктор Израилевич (1895? — ?) — советский учёный.
Аппель, Габи (род. 1958) — немецкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Аппель, Джейн (род. 1988) — американская баскетболистка.
 Аппель, Исаак (1905—1941) — польский шахматист.
 Аппель, Иосиф-Франц (1767—1834) — австрийский нумизмат.
 Аппель, Карл (Carl Appel; 1911—1997) — австрийский архитектор.
 Аппель фон Микаэль Людвиг (1856—1915) — генерал от инфантерии.
 Аппель, Августа Вильгельмина Фредерика (1901—1973) — американская киноактриса.
 Аппель, Поль-Эмиль — французский математик и механик.
 Аппель, Ральф — немецкий шахматист, гроссмейстер (2008).
 Аппель, Христиан (1785—1854) — фельдмаршал-лейтенант австрийской службы.

См. также 
 
 Аппелль, Поль-Эмиль (1855—1930) — французский математик.

Примечания